Васи́лий Ива́нович Афана́сьев:
 Афанасьев, Василий Иванович (1843—1913) — русский инженер-механик флота, генерал-лейтенант.
 Афанасьев, Василий Иванович (1849—1903) — русский медик.